La stagione 2000 della International Formula 3000 fu corsa su 10 gare effettuate tra l'8 aprile e il 26 agosto 2000.

Piloti e costruttori

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Note
I risultati in grassetto indicano le pole position.
I risultati in corsivo indicano i giri veloci.
Tutti utilizzano vetture Lola B99/50, spinte da motori Zytek, e gomme Avon.
Andreas Scheld fu squalificato dopo essere giunto secondo al Nürburgring per uso di un alettone anteriore illegale.

Risultati completi

R20=ritirato ma classificato R=ritirato NC=non classificato NS=non parte NQ=non qualificato NT=senza tempo in qualifica DIS(2)=squalificato dopo essere giunto secondo in gara(6) DIS=squalificato dopo essere stato classificato sesto in qualifica

 16
Formula 3000 2000